Le nom Humbaud peut se rapporter à plusieurs personnalités.

 Humbaud († 1128), archevêque de Lyon de 1118 à 1128.
 Humbaud († 1114), évêque d'Auxerre de 1087 à 1114.

Homonymie de prénom